De finale van de Coppa Italia van het seizoen 1987–88 werd gehouden op 5 en 18 mei 1988. Sampdoria nam het op tegen Torino. De heenwedstrijd in het Stadio Luigi Ferraris in Genua eindigde in 2–0 voor Sampdoria. In de terugwedstrijd in het Stadio Communale in Turijn stond het na de reguliere speeltijd eveneens 2–0, waardoor een verlenging nodig was. Uiteindelijk werd het 2–1 voor Torino; niet genoeg voor de beker, die voor de tweede maal naar de club uit Genua ging.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

1988
Bekervoetbal 1987/88
Torino FC
UC Sampdoria